Jean Jaurès (1859-1914), een Frans politicus
 Jean Jaurès (schaakclub)

Metrostations in Frankrijk:
 Jean-Jaurès (metrostation Rijsel), Rijsel oftewel Lille
 Jean-Jaurès (metrostation Toulouse), Toulouse
 Place Jean Jaurès (metrostation), Lyon
 Boulogne - Jean Jaurès (metrostation), Parijs
 Jaurès (metrostation), Parijs